Oskari Korpikari (né le  à Kempele en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 

Formé au Laser HT, il rejoint les équipes de jeunes du Kärpät Oulu. Il est repêché au septième tour en  au total dans le repêchage d'entrée dans la LNH 2005 par les Canadiens de Montréal. Il débute dans la SM-liiga avec le Kärpät Oulu en 2003. L'équipe remporte le titre national en 2004, 2007 et 2008.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il a également évolué avc l'équipe sénior en 2013-2014.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2002-2003 || Kärpät Oulu || SM-liiga ||23 ||0 ||1 ||1 ||4 ||15 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|rowspan=2|2003-2004 || Kärpät Oulu || SM-liiga ||35 ||0 ||1 ||1 ||14 ||7 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| Suomi U20 || Mestis || 1|| 0|| 0|| 0|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Kärpät Oulu || SM-liiga ||21 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Kärpät Oulu || SM-liiga ||56 ||1 ||1 ||2 ||60 ||11 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
|2006-2007 || Kärpät Oulu || SM-liiga ||49 ||3 ||3 ||6 ||56 ||10 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2007-2008 || Kärpät Oulu || SM-liiga ||39 ||2 ||6 ||8 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Kärpät Oulu || SM-liiga ||41 ||5 ||4 ||9 ||32 ||11 ||0 ||1 ||1 ||10
|-
|rowspan=2|2009-2010 || Kärpät Oulu || SM-liiga ||48 ||3 ||8 ||11 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Hokki || Mestis || 1|| 0|| 0|| 0|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Espoo Blues || SM-liiga || 41|| 3|| 11|| 14|| 61|| 18|| 2|| 6|| 8|| 22
|-
|2011-2012 || Espoo Blues || SM-liiga || 59|| 1|| 12|| 13|| 44|| 14|| 1|| 3|| 4|| 10
|-
|2012-2013 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 40|| 3|| 6|| 9|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Pelicans Lahti || Liiga || 54|| 3|| 5|| 8|| 36|| 8|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
|2014-2015 || Jokerit || KHL || 28|| 4|| 3||7 ||16 ||9 ||1 || 1|| 2|| 8
|-
| 2015-2016 || Jokerit || KHL  || 11 || 0 || 2 || 2 || 10 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2004 || align="left"|Championnat du monde junior || 3|| 0|| 0|| 0||  2|| -2||align="left"| Cinquième place

Notes et références 

Naissance en avril 1984
Naissance à Kempele
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur des Espoo Blues
Joueur des Pelicans Lahti
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Jokerit Helsinki